Кароліна Плішкова і Крістина Плішкова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Анніка Бек і Каролін Гарсія.
Ралука Олару і Анна Татішвілі виграли титул, у фіналі перемігши пару Бек і Гарсія з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Generali Ladies Linz, парний розряд
2014
Generali Ladies Linz, парний розряд